F20 eller F 20 eller F-20 kan syfta på:

Northrop F-20 Tigershark – ett amerikanskt jaktflygplan.
BMW F20 – en personbil från BMW.
F20 – en tangent på ett tangentbord. se funktionstangent
F 20 Uppsala – ett svenskt skolförband Flygvapnets Uppsalaskolor som verkade åren 1944–2004.